Берго́нци () - итальянская фамилия.

Известные носители:
 Бергонци, Карло (1924—2014) — итальянский оперный певец (тенор). Более всего известен своими партиями в операх Джузеппе Верди.
 Бергонци, Карло (скрипичный мастер) (1683—1747) — итальянский скрипичный мастер, представитель кремонской школы. 
 Бергонци, Микеланджело (1721—1758) — итальянский скрипичный мастер, представитель кремонской школы. Сын Карло Бергонци.